Le tournoi des Pays-Bas 2005 est un tournoi de tennis professionnel masculin. Il se dispute du 18 au  sur terre battue. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Fernando González remporte son  face à Agustín Calleri. C'est la  consécutive du Chilien après son échec en finale de l'édition précédente.
 En double, Martín García et Luis Horna remportent le titre face à la paire chilienne Fernando González/Nicolás Massú; ils avaient échoué en finale de l'édition précédente. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis des Pays-Bas
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 

  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Amersfoort
Tennis en juillet 2005
Sport aux Pays-Bas en 2005
Sport à Amersfoort